

События 
 9 января — бывший кандидат в президенты США спикер Конгресса Генри Клей сообщил Джону Куинси Адамсу, что отдаёт ему свои голоса.
 28 января — армия Антонио Хосе Сукре заняла Ла-Пас.

 9 февраля
 Палата представителей Конгресса США избрала президентом США Джона Куинси Адамса.
 Антонио Хосе Сукре опубликовал декларацию с обещанием созыва Учредительного собрания Верхнего Перу.
 4 марта — Джон Куинси Адамс стал 6-м президентом США.
 17 апреля — Франция признала независимость Республики Гаити при условии возмещения убытков.
 19 апреля — начало антибразильского движения в Уругвае, бывшим Сисплатинской провинцией Бразильской империи.
 27 апреля — во Франции принят закон о денежной компенсации бывшим владельцам проданных в годы революции национальных имуществ. В общей сложности им было выплачено около миллиарда франков.
 29 апреля — принёс присягу первый президент Соединённых провинций Центральной Америки Мануэль Хосе Арсе.
 16 мая — Антонио Хосе Сукре назначен военным губернатором Верхнего Перу.
 30 мая — Симон Боливар предложил вице-президенту Франсиско Сантандеру организовать военный поход в Парагвай для свержения режима Гаспара Франсии, но не нашёл поддержки.
 10 июля — в Чукисаке открылось Учредительное собрание Верхнего Перу.
 6 августа — провозглашена независимость Верхнего Перу (ныне Боливия).
 11 августа — Верхнее Перу провозглашено «Республикой Боливар».
 18 августа — Симон Боливар избран Верховным правителем Боливии.
 25 августа — конгресс представителей уругвайской нации в городе Флорида провозгласил независимость Восточного Берега. Отделение Уругвая от Бразилии.
 29 августа — признание королём Португалии Жуаном VI независимости Бразилии.
 11 сентября — в Санкт-Петербурге освящён Михайловский дворец.
 1 октября — правитель Венесуэлы генерал Хосе Паэс предложил Симону Боливару провозгласить Великую Колумбию монархией. Боливар отклонил предложение.
 10 декабря — начало войны между Аргентиной и Бразилией.
 25—26 декабря — воцарение Николая I в Российской империи.
 26 декабря — восстание декабристов. Первое открытое вооружённое выступление против самодержавия и крепостничества в России.
 Основан город Пишпек, ныне — Бишкек, столица Кыргызской республики.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1825 году
 2 февраля — Анри Жиффар (), французский инженер, первым построивший дирижабль и совершивший первый полёт на дирижабле в 1852 году (ум.1882).
 17 февраля — Альбрехт Фридрих Вебер, немецкий востоковед (ум. 1901).
 24 февраля — Жюль Жирар, французский литературовед (ум. 1902).
 9 марта — Можайский, Александр Фёдорович, русский контр-адмирал, изобретатель самолёта (ум. 1890).
 11 апреля — Фердинанд Лассаль, немецкий философ, экономист и политический деятель, основатель лассальянства — течения в рабочем движении (ум.1864).
 4 мая — Томас Генри Гексли, английский естествоиспытатель.
 9 мая — Перегрин Обдржалек, чешский священник и писатель (ум. 1891).
 6 июня — Игнатий Цингерле, немецкий филолог и писатель (ум. 1892).
 15 августа — Бернардо Гимарайнш, бразильский писатель (ум. 1884).
 9 октября — Василий Иванович Водовозов, русский педагог, переводчик, детский писатель (ум. 1886).
 18 октября — Клара фон Глюмер (ум. 1906), немецкая писательница, переводчица и педагог.
 25 октября — Иоганн Штраус (сын), австрийский композитор, дирижёр и скрипач.
 31 октября — Эвген Кватерник, хорватский политический писатель и деятель, один из основателей Хорватской партии права (ум. 1871).
 24 ноября — Маврикий Осипович Вольф, русский издатель и книготорговец (ум. 1883).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1825 году
 19 мая — Анри Сен-Симон, французский утопический социалист, основатель сенсимонизма (род.1760).
 1 декабря — Александр I Павлович, российский император.
 27 декабря — Михаил Андреевич Милорадович, российский генерал, участник войн с Наполеоном, градоначальник Санкт-Петербурга.
 28 сентября — Дмитрий Степанович Бортнянский, российский композитор, дирижёр.
 7 мая — Антонио Сальери, австрийский композитор, музыкальный педагог.

См. также

Примечания